Valentzia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Província de València, provins, Valencia, 
 Valencia (regionhuvudort i Spanien, Valencia, Província de València, lat 39,47, long -0,38), 

Robotskapade Spanienförgreningar